Dans la mythologie grecque, Amyclas désigne deux personnages :
 Amyclas fils de Lacédémon, le fondateur mythique d'Amyclées ;
 Amyclas fils d'Amphion, un des Niobides.